Юань Шао (кит. 袁紹; — ) — китайский полководец эпохи Троецарствия, член знатного рода Юаней. Старший брат Юань Шу. Возглавлял восстание против Дун Чжо, захватившего императора Сянь-ди и фактически управлявшего страной. Во время гражданской войны контролировал северные территории Китая. Успешно воевал с Гунсунь Цзанем. В 200 году начал войну против Цао Цао, но потерпел несколько поражений, в том числе в битве при Гуаньду. В 202 году Юань Шао скончался. После его смерти сыновья Юань Шао Юань Тань, Юань Си и Юань Шан начали междоусобицу за его наследство.

Роман «Троецарствие» описывает Юань Шао как упрямого и своенравного человека, часто пренебрегающего советами своих военачальников и в то же время легко поддающегося на клевету и провокации.

Отсылки в современной культуре 
 Юань Шао присутствует в сериях компьютерных игр компании Koei Dynasty Warriors и Dynasty Tactics, компьютерной игре Romance of the Three Kingdoms и стратегии Total War: Three Kingdoms.
 Так же Юань Шао присутствует в анимационном сериале и одноимённой манге Souten Kouro

См. также 
 Роман «Троецарствие»

Примечания

Литература 
 Ло Гуаньчжун. Троецарствие. — : ГИХЛ, 1954.
 Гумилёв Л. Н. Троецарствие в Китае. // Доклады Отделений и комиссий Географического общества СССР. — 1968. — Вып. 5.

Родившиеся во II веке
Военачальники эпохи Троецарствия
Родившиеся в Шаншуе
Умершие в Ханьдане